Oceania Club Championship 1987 var den första säsongen av Oceanian Club Championship, numera känd som Champions League, Oceaniens klubblagsfotbollsturnering, som anordnades av OFC. Klubbar från nationer som var högt rankade fick friplats i finalen respektive semifinalen, Australiens representant fick friplats i finalen medan Nya Zeelands representant fick en friplats i semifinal, övriga klubbar fick spela kvalspel.

Överblick

Final

Källor
Officiell hemsida

1987
1987 i Oceanien
Fotbollssäsongen 1987